konwersja (chemia) 
 konwersja (psychologia)
 konwersja (religia)
 konwersja (socjologia)
 konwersja α (matematyka)
 konwersja danych
 konwersja jednostek
 konwersja na judaizm
 konwersja narodowa
 konwersja pisma
 konwersja polityczna 
 konwersja typu

Zobacz też 
 rekonwersja